Никола Стойчев може да се отнася за:
 Никола Стойчев (политик) (1845-1899), български политик и дипломат
 Никола Стойчев (офицер) (1891-1945), български генерал-лейтенант